Ашик — фамилия.

Известные носители 
 Ашик, Абдельхак (род. 1959) — марокканский боксёр.
 Ашик, Антон Бальтазарович (1701—1854) — русский историк, археолог XIX века.
 Ашик, Виктор Владимирович (1903—1985) — инженер-конструктор, кораблестроитель.
 Ашик, Михаил Владимирович (1925—2020) — морской пехотинец, Герой Советского Союза.
 Ашик, Мохамед (род. 1965) — марокканский боксёр.
 Ашик, Мухаммад (1935—2018) — пакистанский велогонщик.
 Ашик, Омер (род. 1986) — турецкий баскетболист.
 Ашик, Эмре (род. 1973) — турецкий футболист.

См. также

Примечания